La classifica storica degli europei di calcio mostra i risultati accumulati da ogni selezione nazionale che abbia partecipato alla fase finale degli Europei di calcio. L'assegnazione dei punti dal 1960 al 1992 è stata di due punti per ogni vittoria, mentre dal 1996 in poi è di tre punti per ogni vittoria; sono rimaste invariate invece le assegnazioni di un punto per il pareggio e di zero punti per la sconfitta. Per uniformità statistica, si inserisce una colonna in cui si considerano tutte le vittorie con l'assegnazione dei tre punti, in base alla quale è calcolata la media punti a partita. Ai fini della classifica, le partite ad eliminazione diretta tengono conto del risultato maturato dopo i tempi supplementari, in caso di prolungamento oltre i tempi regolamentari, senza assegnare ulteriori punti alle squadre qualificatesi al turno successivo dopo i tiri di rigore.

Aggiornata all'11 luglio 2021

Legenda

PG Partite giocate
V Vinte
N Nulle
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
PT Punti totali
PE Punti effettivi
MP Media punti per partita

Note

Voci correlate
 Classifica storica dei mondiali di calcio

Collegamenti esterni 
 
 

Campionato europeo di calcio maschile
Europei